Fotboll vid Södra Stillahavsspelen 1991 avgjordes mellan den 9–19 december i Papua Nya Guinea. Turneringen vanns av , som blev det första icke-franska territoriet  att vinna, före ,  tog brons då man vann över  i bronsmatchen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Spel om femte- till åttondeplats

Semifinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Spel om första- till fjärdeplats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Stillahavsspelen
1991
Södra Stillahavsspelen 1991